Osoby o tym nazwisku:
 Jan Ciechowicz – polski teatrolog, historyk teatru, krytyk teatralny i literaturoznawca
 Magdalena Ciechowicz – polska tancerka